Второй этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 прошёл в австрийском городе Хохфильцен (13 декабря — 15 декабря 2019 года).

Таблица призовых мест 

Медальный зачёт 2-го этапа Кубка мира

Расписание соревнований

Результаты

Женская спринтерская гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская гонка преследования

Мужская гонка преследования

Женская эстафета

Мужская эстафета

Лидеры в зачёте Кубка Мира после этапа 
{| border=0 cellspacing=5
|+ Положение спортсменов в общем зачёте после 2-го этапа
|-
| valign=top align="center"|
Мужчины

Примечание: В таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 на сайте Международного Союза Биатлонистов
 на сайте Olympteka.ru
 на сайте Союза Биатлонистов России

1-й этап
Международные соревнования по биатлону в Австрии